Le terme « caïnisme » est bâti à partir du nom de Caïn, aîné des trois premiers enfants d'Adam et Ève selon l'Ancien Testament, qui tua son frère Abel dans un accès de jalousie.

 Dans l'histoire des religions, le caïnisme est la doctrine professée par les Caïnites, une secte gnostique du début de l'ère chrétienne.

 En biologie, le caïnisme désigne une situation d'agressivité entre jeunes d'une même portée ou d'une même couvée, agressivité débouchant généralement sur la mort du plus jeune.